Die China Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen im Rahmen der WTA Tour 2019 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory fand vom 29. September bis 6. Oktober 2019 statt. Die drei Halbfinalistinnen des Premier-5-Turniers in Wuhan, die durch ihre Weltranglistenposition im Hauptfeld standen, waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Caroline Wozniacki und im Doppel die Paarung Andrea Sestini Hlaváčková / Barbora Strýcová.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2019 fand vom 28. bis 29. September 2019 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Peking